Ло́бос — чилийская фамилия.
 Лобос, Антоний (1903—1945) — польский архитектор, график.
 Лобос Убилья, Карлос Альберто (род. 1997) — чилийский футболист.
 Лобос, Лукас (род. 1981) — аргентинский футболист.
 Лобос, Франклин (род. 1957) — чилийский футболист.
 Лобос, Эдуардо (род. 1981) — чилийский футболист, вратарь.

Географические объекты:
 Лобос (остров) — остров в Атлантическом океане, принадлежащий к архипелагу Канарских островов.
 Лобос (остров, Уругвай) — остров в Атлантическом океане у южного побережья Уругвая.
 Лобос (Галапагос) — остров в Тихом океане, принадлежащий к архипелагу Галапагос.